Каменные окуни () — род лучепёрых рыб семейства каменные окуни (Serranidae).

В состав рода включают 32 вида

 Serranus accraensis (Norman, 1931) 
 Serranus aequidens Gilbert, 1890 
 Serranus africanus (Cadenat, 1960)
 Serranus aliceae Carvalho-Filho & C. E. L. Ferreira, 2013 
 Serranus annularis (Günther, 1880) 
  
 Serranus atrobranchus ( Cuvier, 1829) 
 Serranus baldwini (Evermann & Marsh, 1899) 
 
 Serranus chionaraia C. R. Robins & Starck, 1961
 Serranus flaviventris ( Cuvier, 1829)

 
 Serranus heterurus (Cadenat, 1937)
 Serranus huascarii Steindachner, 1900
 Serranus luciopercanus Poey, 1852 
 Serranus maytagi C. R. Robins &Starck]], 1961
 Serranus notospilus Longley, 1935 
 Serranus novemcinctus Kner, 1864
 Serranus phoebe Poey, 1851 
 Serranus psittacinus Valenciennes, 1846
 Serranus pulcher Wirtz & Iwamoto, 2016 
 Serranus sanctaehelenae Boulenger, 1895 
 

 Serranus socorroensis G. R. Allen & D. R. Robertson, 1992
 Serranus stilbostigma (Jordan & Bollman, 1890)
 Serranus subligarius (Cope, 1870)
 Serranus tabacarius ( Cuvier, 1829) 
 Serranus tico G. R. Allen & D. R. Robertson, 1998
 Serranus tigrinus (Bloch, 1790))
 Serranus tortugarum Longley, 1935

Примечания